Takhat è il nome di due regine egizie:
 Takhat – regina della XIX dinastia;
 Takhat – regina della XX dinastia.